Сан Хосе дел Хагвеј има више значења:

 Сан Хосе дел Хагвеј (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Хагвеј (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику